Hartford est le nom deux villages en Angleterre, qui ont donné leur nom à plusieurs villes américaines. Le plus souvent ce nom désigne la ville de Hartford qui est la capitale de l'État du Connecticut des États-Unis, associée au comté de Hartford.

Toponyme

Hartford dans le Cambridgeshire, (près de Huntingdon)
 Hartford dans le Cheshire

Hartford, capitale de l'État du Connecticut.
Les autres villes des États-Unis nommées Hartford sont plus petites, on les trouve dans différents États :
 Hartford, Alabama () ;
 Hartford, Arkansas ;
 Hartford, Dakota du Sud () ;
 Hartford, Illinois () ;
 Hartford, Iowa ;
 Hartford, Kansas ;
 Hartford, Kentucky () ;
 Hartford, Maine ;
 Hartford, Michigan () ;
 Hartford, New York () ;
 Hartford, ville située en Ohio ;
 Hartford, Tennessee ;
 Hartford, Vermont () ;
 Hartford, Wisconsin ().

Patronyme 

 David Hartford (1873-1932), acteur et réalisateur américain.
 John Hartford (1937-2001), musicien et compositeur américain.
 Huntington Hartford (1911-2008), homme d'affaires, philanthrope, producteur de scènes et de films et collectionneur d'art américain.
 Robert Hartford-Davis (1923-1977), réalisateur et producteur britannique.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Homonymie de localités
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis